Homaledra är ett släkte av fjärilar. Homaledra ingår i familjen säckmalar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Säckmalar
Homaledra